Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22, 23. и 25. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Џехју Гордон са Тринидада и Тобага.

Земље учеснице 
Учествала су 44 атлетичара из 27 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
25. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2015. године у трци на 110 метара са препонама пре почетка светског првенства (25. августа 2015) заузимало је следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У полисинали су се пласирала прва четворица из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још четворина на основу постигнутог резултата,,.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 1 || 9 || align=left |Николас Бет ||align=left|  Кенија ||48,29   || style="border-right:double" |48,29||48,37  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 5 || 7 || align=left | Денис Кудрјавцев ||align=left| Русија||48,66 || style="border-right:double" | 48.66   ||48,51  ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 3  || 6 || align=left |Керон Клемент ||align=left|  САД|| 47,24  || style="border-right:double" |48,44 ||48,75  ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 2 || 3 || align=left |Бонифације Мучеру Тумути ||align=left|  Кенија||48,92 || style="border-right:double" |48,92||48,79 ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 4 || 8 || align=left |Јасмани Копељо ||align=left|  Турска||49,39|| style="border-right:double" |49,39 ||48,89  ||КВ, НР
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 3 || 7 || align=left | Нејл Фланери ||align=left|   Уједињено Краљевство||48,80|| style="border-right:double" |49,23   ||48,90  ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 2 ||4 || align=left |Мајкл Тинсли ||align=left|  САД ||47,70  || style="border-right:double" |48,34   || 48,91   ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 5 || 1 || align=left |Патрик Добек ||align=left|  Пољска||48,62   || style="border-right:double" | 48,62  ||  48,94 ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 5 || 3 || align=left |Џони Дач ||align=left|  САД|| 47,63   || style="border-right:double" |48,13 || 48,97  ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. || 2 || 8 || align=left |Хавијер Кулсон ||align=left|  Порторико|| 47,72 || style="border-right:double" | 48,48  ||49,02 ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 1 || 6 || align=left |Тимофеј Чаљи ||align=left|  Русија || 48,69 || style="border-right:double" | 49,42 ||49,05 ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 3  || 5 || align=left |Карим Хусејин ||align=left|  Швајцарска||48,45  || style="border-right:double" |48,45 ||49,08  ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 13. || 1 || 5 || align=left |Џефри Гибсон ||align=left|  Бахаме||48,51   || style="border-right:double" |48,51 ||49,09  ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 14. || 3 || 8 || align=left |Ансерт Вајт ||align=left|  Јамајка||48,58 || style="border-right:double" |48,90   ||49,10  ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 15. || 2 || 5 || align=left | Луис Јакоб ван Зил ||align=left|  Јужноафричка Република|| 	47,66   || style="border-right:double" | 	48,78   ||49,12   ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 16. || 1 || 7 || align=left | Курт Куто ||align=left|  Мозамбик||49,02 || style="border-right:double" |50,18   ||49,15  ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 17. || 4 || 3 || align=left |Расмус Меги ||align=left|  Естонија|| 48,54   || style="border-right:double" |48,65  || 49,18 ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 18. || 4 || 9 || align=left | Томас Бар ||align=left|  Ирска||48,65   || style="border-right:double" | 48,65  ||49,20  ||КВ
|-style="background:#dfd;"
| 19. || 1 || 2 || align=left |Abdelmalik Lahoulou ||align=left|  Алжир|| 48,99 || style="border-right:double" |48,99 ||49,33  ||кв
|-style="background:#dfd;"
| 19. || 2  || 6 || align=left | Лефорд Грин ||align=left|  Јамајка||48,47 || style="border-right:double" |49,22  ||49,33  ||кв
|-style="background:#cfc;"
| 21. || 5 || 8 || align=left |Јуки Мацушита ||align=left|  Јапан||	49,14 || style="border-right:double" |49,14||49,34  ||КВ
|-style="background:#dfd;"
| 22. || 5  ||4  || align=left |Haron Koech ||align=left|  Кенија ||49,50   || style="border-right:double" |49,50   ||49,38  ||кв, 
|-style="background:#dfd;"
| 22. || 5 || 5 || align=left | Michaël Bultheel ||align=left|  Белгија|| 49,04   || style="border-right:double" |49,04 ||49,38  ||кв
|-
| 22. || 3 || 9 || align=left |Miles Ukaoma  || align=left | Нигерија  ||48,84   || style="border-right:double" |48,84   ||49,38||
|-
| 25. || 1 || 3 || align=left | Roxroy Cato  || align=left | Јамајка  || 48,48   || style="border-right:double" |48,72  ||49,47  ||
|-style="background:#cfc;"
| 26. || 4 || 2 || align=left |Ченг Вен ||align=left|  Кина||49,86   || style="border-right:double" | 49,86  ||49,56  ||КВ, 
|-
| 26. || 4 || 4 || align=left |Иван Шаблујев  || align=left |  Русија ||49,04 || style="border-right:double" |49,04 ||49,56  ||
|-
| 28. || 1 || 8 || align=left |Мајкл Кокран  || align=left | Нови Зеланд  ||49,72   || style="border-right:double" | 49,74 ||49,58  ||НР
|-
| 29. || 2  || 7  || align=left |Јута Кониши  || align=left |  Јапан ||49,41 || style="border-right:double" | 49,58  ||49,58  ||=
|-
| 30. || 1  ||4.  || align=left |Такајуки Кишимото ||align=left|  Јапан || 48,41 || style="border-right:double" |49,17   ||49,78  ||
|-
| 31. || 2 || 2 || align=left |Џехју Гордон   || align=left | Тринидад и Тобаго  ||47,69   || style="border-right:double" |49,22   ||49,91   ||
|-
| 32. || 1 || 1 || align=left | Ерик Алехандро  || align=left | Порторико  || 	49,07   || style="border-right:double" | 49,23  ||49,94 ||
|-
| 33. || 4 || 6 || align=left |Ерик Креј ||align=left|  Филипини|| 49,12   || style="border-right:double" |49,12  ||50,04  ||
|-
| 34. || 4 || 5 || align=left |Бершон Џексон || align=left |  САД ||47,30 || style="border-right:double" |48,09   ||50,14  ||
|-
| 35. || 5 || 6 || align=left |Милуд Рамани  || align=left | | Алжир  ||49,24   || style="border-right:double" |49,24 ||50,21 ||
|-
| 36. || 5  || 2. || align=left |Јак-Хајнрих Јагор  || align=left | Естонија  || 	49,37   || style="border-right:double" | 49,37 ||50,29||
|-
| 37. || 4 || 7 || align=left |Johannes Maritz  || align=left | Намибија  || 50,14 || style="border-right:double" | 50,14 ||51,10  ||
|-
| 38. || 3 || 2 || align=left |Saber Boukemouche  || align=left | Алжир  ||49,43   || style="border-right:double" |49,43   ||51,54  ||
|-
| 39. || 5 || 9 || align=left |Amadou Ndiaye  || align=left | Сенегал || 49,61 || style="border-right:double" |50,16 ||52,40  ||
|-
| 40. || 2 ||9 || align=left |Maoulida Darouèche  || align=left | Комори  || 51,79   || style="border-right:double" | 52,61 ||53,06  ||
|-
| -  || 3 || 3 || align=left |Mohamed Sghaier  || align=left | Тунис  ||49,22   || style="border-right:double" | 49,22 ||||
|-
| - || 2 || 1 || align=left |Андреас Силва  || align=left |  Уругвај  ||48,65   || style="border-right:double" | 49,43   ||  ||
|-
| - || 3 || 4 || align=left |Корнел Фредерикс   || align=left | Јужноафричка Република   ||48,14   || style="border-right:double" |49,50   ||  ||
|-
| - || 4  || 1 || align=left |Џек Грин  || align=left | Уједињено Краљевство  ||48,60  || style="border-right:double" |49,31 ||  ||
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном